JSX steht für:

 Jakarta Stock Exchange
 Java Serialization to XML
 JSX (JavaScript), oder JavaScript XML – eine XML-artige Erweiterung von JavaScript 

JSX